Николай Александрович Серёгин — советский государственный, хозяйственный и партийный деятель.

Биография 
Родился в 1927 году в деревне Волоть Тульской области. Член ВКП(б).

С 1942 года — на хозяйственной, общественной и партийной работе.
В 1942—2005 гг. :
 рабочий Рождественского щебёночного завода Наркомата путей сообщения, 
 в артели «Специалист», 
 старший инженер производственно—диспетчерского отдела «Облметаллсоюза», 
 первый секретарь Зареченского райкома ВЛКСМ,

* на партийной работе в Тульской области 
- председатель Тульского горисполкома, 

- первый секретарь Тульского горкома КПСС,
 
- секретарь Тульского обкома КПСС, 

 директор завода «Красный Октябрь», 
 генеральный директор производственного объединения «Туласантехника», 
 председатель Тульского областного совета ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов.

Избирался депутатом Верховного Совета РСФСР 7-го созыва.

Почётный гражданин Тулы.

Ссылки 
 Серёгин
 Некролог Серёгина Н.А.

Председатели Тульского горисполкома
Первые секретари Тульского горкома КПСС
Депутаты Верховного Совета РСФСР 7-го созыва
секретари Тульского обкома КПСС
Первые секретари районных (в городах) комитетов ВЛКСМ
Директора промышленных предприятий
Делегаты XXII съезда КПСС
Делегаты XXIII съезда КПСС